Bootjack Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen: 

in Kanada:
 Bootjack Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Bootjack Mountain (Tennessee)
 Bootjack Mountain (Washington)